

Молоково — село, Ленінський міський округ, Московська область
 Молоково — присілок, Тотемський район, Вологодська область